KV Woluwe-Zaventem is een Belgische voetbalclub uit het Vlaams-Brabantse Zaventem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3197, en heeft geel en blauw als clubkleuren. De huidige club ontstond in 2003 uit de fusie van KVK Zaventem en KV Wosjot Woluwe.

Geschiedenis
De club ontstond in 1939 als Sporting Club Woluwe Voetbalvereeniging. In 1941 wijzigde de club zijn naam in Woluwe Sporting Club en sloot aan bij de Belgische Voetbalbond. De club kreeg stamnummer 3197 toegekend.

In 1991 kreeg de club de koninklijke titel, en veranderde zijn naam in Woluwe Royal Sporting Club. In 1993 fusioneerde de club met Wosjot Woluwe. Wosjot Woluwe uit Sint-Stevens-Woluwe was een jongere club, die pas in 1982 was opgericht en stamnummer 8836 droeg. De nieuwe fusieclub speelde als Koninklijke Voetbalklub Wosjot Woluwe door met het stamnummer 3197. Stamnummer 8836 van het vroegere Wosjot verdween.

In 2002/03 bereikte de club de nationale reeksen, maar na één seizoen in Vierde klasse degradeerde de ploeg opnieuw. In 2003 ging men een fusie aan met KVK Zaventem. Deze club met stamnummer 424 was een stuk ouder, en had zich reeds in 1921 aangesloten bij de voetbalbond. In 2002/03 was Zaventem onderaan geëindigd in zijn reeks, namelijk als op twee na laatste in de Brabantse Tweede Provinciale B. De fusieclub speelde verder met stamnummer 3197 van Woluwe in de hoogste provinciale reeks; stamnummer 424 van Zaventem werd definitief geschrapt. De fusieclub speelde nog enkele seizoenen in de hoogste provinciale reeks, tot men in 2006 promotie naar Vierde klasse kon afdwingen.

In 2008, amper twee jaar later, slaagde men dankzij eindrondewinst er al in voor het eerst door te stoten naar Derde Klasse. In 2009 eindigde de club tweede in zijn reeks en behaalde zo de promotie-einderonde om naar Tweede Klasse te gaan. Woluwe-Zaventem haalde er de finale, na winst tegen tweedeklassers RE Virton en ROC de Charleroi-Marchienne, maar verloor tegen R. Francs Borains.

In 2014 lukte het de club om te promoveren, nadat men bijna elk jaar daarvoor in de nacompetitie strandde. Het werd kampioen van de Derde Klasse B. Woluwe-Zaventem hield het echter niet lang uit in Tweede klasse: ondanks een mooie 0-2-overwinning op het veld van KSV Roeselare op de eerste speeldag eindigde de club in zijn eerste seizoen laatste, waardoor het   meteen weer naar Derde klasse degradeerde. Vanaf dan was de vrije val ingezet: nadat het in het seizoen 2015/16 slechts voorlaatste eindigde in Derde klasse B, werd de club na de voetbalhervormingen van 2016 onderverdeeld in Tweede klasse amateurs. Woluwe-Zaventem eindigde er in zijn eerste seizoen laatste, waardoor het naar Derde klasse amateurs zakte. Twee jaar later zakte de club zelfs naar Eerste provinciale.

Erelijst
Belgische derde klasse
winnaar (1): 2013/14

Resultaten

Trainers
 2009-2010  Tom De Cock
 2010-2011  Tom De Cock
 2011-2012  Tom De Cock
 2012-2013  Tibor Balog,  Nico Adriaens,  Sadio Ba
 2013-2014  Nico Van Nerom
 2014-2015  Nico Van Nerom
 2015-2016  Grégory Vanmelkebeke,  Massimiliano Manconi
 2016-2017  Philip Droeven ,  Massimiliano Manconi
 2017-2018   Hayk Milkon ,  Steven Hilaerts

Bekende (oud-)spelers
  Joren Dehond
  Mathias Fixelles
  Kevin Hatchi
  Kevin Janssens
  Ivica Jaraković
  Moussa Sanogo
  Dylan Vanwelkenhuysen

Externe links
 Officiële website

Woluwe-Zaventem, KV
Sport in Zaventem
Sportvereniging in Vlaams-Brabant